Příjmení Jansson, Janssonová nebo Janson nosí více významných osobností:

 Albin Jansson (1897–1985) – švédský reprezentační hokejový brankář
 Helena Janssonová (* 1970) – švédská reprezentantka
 Svante Janson (* 1955) – švédský matematik
 Tove Janssonová (1914–2001) – finská spisovatelka švédské národnosti